Hulme ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Hulme (1907–1989), australischer Politiker
 Andrew Hulme, britischer Filmeditor und -regisseur 
 Charles Hulme (* 1953), britischer Psychologe
 Denis Hulme (1936–1992), Automobilrennfahrer
 Frederick Edward Hulme (1841–1909), britischer Lehrer und Botaniker
 Henry Hulme (1908–1991), britischer Physiker
 Joe Hulme (1904–1991), englischer Fußball- und Cricketspieler
 Kathryn Hulme (1900–1981), US-amerikanische Schriftstellerin
 Keri Hulme (1947–2021), neuseeländische Schriftstellerin
 Mike Hulme (* 1960), britischer Geograph
 Sophie Hulme, britische Mode- und Accessoire-Designerin
 Thomas Ernest Hulme (1883–1917), britischer Philosoph und Schriftsteller

Sonstiges:
 Hulme (Auto), Straßensportwagen aus Neuseeland (Hulme F1)
 Hulme (Manchester), Stadtteil von Manchester